Ocenebra är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1847. Ocenebra ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Ocenebra